Linea diretta (WIOU) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991.
Linea diretta – trasmissione televisiva italiana degli anni 1980 condotta da Enzo Biagi.
Linea diretta - Un'occasione unica – film del 1992 diretto da Bernet Kellman